Rettenbach este numele următoarelor localități:

 în Austria
 Rettenbach in Oststeiermark, o comună din landul Stiria 

 în Germania
 Markt Rettenbach, o comună din districtul Unterallgäu, landul Bavaria
 Rettenbach (Oberpfalz), o comună din districtul Cham, landul Bavaria
 Rettenbach (Günzburg), o comună din districtul Günzburg, landul Bavaria
 Rettenbach am Auerberg, o comună din districtul Ostallgäu, landul Bavaria